Bella har flere betydninger:

 Michael Bella, en tidligere tysk fodboldspiller
 Ahmed Ben Bella, en algiersk politiker
 Bella Center, Skandinaviens største udstillings- og kongrescente
 Bella Sky, et 4-stjernet kongreshotel beliggende i tilknytning til Bella Center i Ørestad i København
 Isola Bella, en af øerne i øgruppen Borromeiske Øer i den italienske del af Lago Maggiore
 TV-Bella, uafhængig og ukommerciel lokal-tv for Vanløse og Brønshøj